Der Sportverein Gailingen e.V. (kurz SV Gailingen) ist ein Fußballverein im südbadischen Bezirk Bodensee. Der Verein nimmt mit zwei Herrenmannschaften und mehreren Juniorenmannschaften am Spielbetrieb teil.

Geschichte und Erfolge 

Der SV Gailingen wurde am 14. August 1949 gegründet. Bis 1967 spielte der Verein auf Bezirksebene. Nach zwei Aufstiegen in Folge gelang der Sprung in die Schwarzwald-Bodensee-Liga, der höchsten Amateurliga damals direkt unter Bundesliga und Regionalliga Süd. Dort stieg der Verein am Ende der Spielzeit 1968/69 wieder ab. Nach fünf Spielzeiten in der 2. Amateurliga (entspricht Landesliga) stieg der Verein freiwillig in die A-Klasse Bodensee (entspricht Bezirksliga) ab. Nach zwei weiteren Abstiegen in Folge erreichte der SV Gailingen 1977/78 mit der C-Klasse die damals niedrigste Spielklasse. Bis 1999/2000 spielte der Verein auf Bezirksebene. Von 2000/01 bis 2004/05 bildete man mit dem VfB Randegg die SG Randegg/Gailingen. Seit 2005/06 spielt der SV Gailingen wieder mit eigenen Mannschaften.

Von 1978 bis 1992 gab es auch eine Frauenmannschaft, die in Spielgemeinschaften mit dem FC Öhningen, FC Gottmadingen und FC Steißlingen am Spielbetrieb teilnahm. Drei Spielzeiten spielte die Mannschaft in der Südbadischen Damenliga, der höchsten Spielklasse damals. Die anderen Spielzeiten fand man die Mannschaft in der höchsten Spielklasse des Bezirkes Bodensee vor.

Statistiken und Rekorde

Herren 

Die Bilanz der ersten Herrenmannschaft seit Gründung:

Grün unterlegte Spielzeiten kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte Spielzeiten einen Abstieg. Von 2000/01 bis 2004/05 spielte man als SG Randegg/Gailingen.

Erläuterung der Spielklassen vor 1978:

Frauen 

Die Bilanz der Frauenmannschaft in diversen Spielgemeinschaften:

Bedeutung der Farben und Quellen: siehe Herren

Sponsoren 
Der Verein wird von einer Reihe lokaler Firmen unterstützt.

Weblinks 
 Website des SV Gailingen

Einzelnachweise 

SV Gailingen
Fußballverein aus dem Landkreis Konstanz
Verein im Südbadischen Fußball-Verband
SV Gailingen